Le tournoi de tennis du Maroc 2012 s'est déroulé du 9 au  à Casablanca.

Faits marquants 
 Le tenant du titre Pablo Andújar remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Albert Ramos. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Dustin Brown et Paul Hanley s'imposent en finale face à Daniele Bracciali et Fabio Fognini. Il s'agit du  en double pour Brown et du  pour Hanley.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Maroc (WTA 2012)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Casablanca
ATP 2012
Tennis en avril 2012
Sport au Maroc en 2012